Финогенов — русская фамилия.

Известные носители 
 Финогенов, Владимир Иванович (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Финогенов, Игорь Валентинович (род. 1959) — председатель Правления Евразийского банка развития.
 Финогенов, Константин Иванович (1902—1989) — советский живописец и рисовальщик.
 Финогенов, Максим Константинович (1925—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Финогенов, Михаил Иванович (1888—1943) — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии.
 Финогенов, Павел Васильевич (1919—2004) — министр оборонной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.

Финогенова 
 Финогенова, Анастасия Александровна (известна под фамилией Бисениек; 1899—1943) — участница и фактический руководитель дновской подпольной организации.

См. также 
 
 Финогеновский
 Финогеновский переулок